! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 40001–40100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 40101–40200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 40201–40300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 40301–40400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 40401–40500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 40501–40600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 40601–40700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 40701–40800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 40801–40900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 40901–41000 [ editare]

Lista planetelor minore (040001-041000)